

Населені пункти та їхні частини
 Ліщини (Лещини) — село в гміні Устя-Горлицьке Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Лещини — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Лещини — село в гміні Ліпсько Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Ліщини (Лещини) — село в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Лещини — село в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лещини — частина міста Клодзько в Клодзькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Лещини — частина міста Бельсько-Бяла в Сілезькому воєводстві
 Лещини — частина міста Червйонка-Лещини в Рибницькому повіті Сілезького воєводства
 Лещини — частина села Окоцим у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Лещини — частина села Сероцьке в гміні Білий Дунаєць Татранського повіту Малопольського воєводства
 Лещини — частина села Щепановиці в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Лещини — частина села Явірник Небилецький (Яворник) у гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лещини — частина села Опарівка (Опарувка) в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лещини — лісова осада в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки